Terminal rodoviário - local para embarque e desembarque terrestre de pessoas e cargas
 Terminal de aeródromo e terminal de passageiros - estruturas aeroportuárias
 Terminal (informática) - dispositivo de computador
 Terminal (eletrônica) - extremidade de um componente eletrônico
 The Terminal - filme de Steven Spielberg
 Terminal ferroviário - Estação ferroviária no extremo de uma linha

Ver também 
 Doença terminal

Desambiguação